Het WTA-tennistoernooi van Tasjkent (officieel de Tashkent Open) van 2011 vond plaats van 12 tot en met 17 september 2011 in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent. Het was de dertiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel – Titelverdedigster Alla Koedrjavtseva was als zesde geplaatst – ze bereikte de halve finale, maar in haar partij tegen de ongeplaatste Eva Birnerová moest ze, bij een gewonnen eerste set, tijdens de tweede set de strijd staken wegens een hamstringblessure. Het eerste reekshoofd Ksenija Pervak (die toen nog voor Rusland uitkwam) won het toernooi zonder ook maar één set te verliezen. Ze versloeg in de finale de ongeplaatste Tsjechische Eva Birnerová met 6-3 6-1. Pervak wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Tasjkent op haar naam te schrijven. Het was haar eerste WTA-titel.

Dubbelspel – Van de titelhoudsters Tatiana Poutchek en Aleksandra Panova was alleen de laatste haar titel komen verdedigen – Panova speelde deze editie samen met Akgul Amanmuradova; ze bereikten de halve finale, waar ze werden uitgeschakeld door de latere winnaressen. De als eerste geplaatste Volha Havartsova en Alla Koedrjavtseva hadden zich voor het toernooi afgemeld, wegens een elleboogblessure van Havartsova. Het tweede reekshoofd, het duo Eléni Daniilídou en Vitalia Djatsjenko dat dit toernooi voor het eerst samenspeelde, won het toernooi. Ze versloegen in de finale de ongeplaatste Oekraïense zussen Ljoedmyla en Nadija Kitsjenok in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Daniilídou bezat reeds twee eerdere WTA-dubbeltitels, Djatsjenko geen.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Tasjkent 2011
Tasjkent